Борки — городской микрорайон в составе Советского округа города Рязани.
Население — около 5000 человек. Разделяется на 12 микрорайонов.

На территории микрорайона расположены:
 Богоявленский храм XV век, 1 район, д. 2
 Детский сад № 44
 Средняя общеобразовательная школа № 29
 Шпалопропиточный завод

Богоявленский монастырь 
Каменная церковь Богоявления Господня впервые упоминается в списке с сотной грамоты 1557 года как находившаяся при "царевом и великого князя Иоанна Васильевича" мужском Богоявленском монастыре. При монастыре находились бортные угодья, уничтоженные в 1619 году при набеге черкас, в ходе которого, возможно, пострадал и сам монастырь. В 1681 году монастырь был приписан к Новоиерусалимскому, после чего в марте 1684 года возвращен Рязанской епархии. В 1796 году монастырь был окончательно упразднен, а Богоявленский храм стал приходским. Монастырь находился под игуменским, позже — архимандричьим управлением.

По данным И.В. Добролюбова, сохранившийся до нынешнего времени храм был построен только в 1673 году. В 1873 и 1880 годах в храме сооружались новые иконостасы, а в 1877 году был расширен придел.

Археология 
Селище Борки, расположенное на Борковском острове между Трубежом и Окой, представляло собой крупное древнерусское торговое поселение в IX—X веках. На пряслице красного шифера диаметром 22 мм, найденном на селище в 1945 году, были обнаружены буквенные знаки, сходные, по мнению Г. Ф. Турчанинова, со знаками алекановской надписи.

Литература 
 Черепнин А. И. «Очерки доисторического прошлого Рязанского края»

Примечания

Ссылки 
 Удивительные места Рязани: Борки

Микрорайоны Рязани